Cornutiplusia circumflexa är en fjärilsart som beskrevs av Carl von Linné 1767. Cornutiplusia circumflexa ingår i släktet Cornutiplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
circumflexa